Cubells kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cubells (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Cubells (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar